SMS Kronprinz bedeutet:

 SMS Kronprinz (Schiff, 1867), eine Panzerfregatte (ab 1901 Maschinenschulschiff)
 SMS Kronprinz (Schiff, 1914), ein Großlinienschiff der König-Klasse